Jīn – unità di massa cinese
 Dinastia Jīn – dinastia cinese iniziata nel 1115 e terminata nel 1234
 Jīn – cognome cinese